Dans la mythologie grecque, Mérion est un héros crétois de la guerre de Troie ;
 Les Mérions sont les oiseaux de la tribu des Malurini, dans la famille des Maluridae.

Voir aussi 
 , ville de Pennsylvanie
 Meriones, des rongeurs du genre Meriones